

Geografia 
Argentina
La Libertad – distretto del dipartimento di Rivadavia nella provincia di Mendoza

El Salvador
La Libertad (El Salvador) – comune dell'El Salvador

Ecuador
La Libertad – capoluogo del cantone di La Libertad

Filippine
La Libertad – municipalità nella provincia di Negros Oriental
La Libertad – municipalità nella provincia di Zamboanga del Norte

Guatemala 
La Libertad – comune del dipartimento di Huehuetenango
La Libertad – comune del dipartimento di Petén

Honduras 
La Libertad – comune del dipartimento di Comayagua
La Libertad – comune del dipartimento di Francisco Morazán

Messico
La Libertad, città capoluogo dell'omonimo municipio, in Chiapas

Nicaragua
La Libertad, comune del dipartimento di Chontales

Perù
Regione di La Libertad – regione del Perù

Musica 
 La libertad – singolo di Álvaro Soler del 2019